Termenul „Sângeorgiu” se poate referi la:

 orașul Sângeorgiu de Pădure din județul Mureș
 comuna Sângeorgiu de Mureș din județul Mureș
 satul Sângeorgiu de Câmpie din comuna Sânpetru de Câmpie, Mureș, județul Mureș
 satul Sângeorgiu de Meseș, Sălaj din comuna Buciumi, județul Sălaj
 vechea denumire a satului Colțești din comuna Rimetea, județul Alba

Vezi și 
 Sângeorzu Nou, sat din județul Bistrița-Năsăud
 Sângeorge, sat din județul Timiș

Toponime românești